Гарбузово — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Гарбузовского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 17 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Первые поселенцы в с. Гарбузово появились примерно в 1763 году. Поселение возникло в XVIII веке на берегах Черной Калитвы, на землях, которыми владел граф Шереметев. По воспоминаниям старожилов, первыми поселенцами были семьи Вовенко и Гарбуз (отсюда и название). 

В 1859 году — Бирюченского уезда «хутор владельческий Гарбузов при речке Иванах (Ивановой)» «на большом почтовом тракте от г. Бирюча до г. Острогожска» — 151 двор, 1184 жителя (600 мужск. и 584 женск. пола). 

В 1867 г. в Гарбузово появилась церковь. 

В начале 1880-х в караулке местного священника открылась церковно-приходская школа.

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Гарбузова" Алейниковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 1390, число дворов — 137.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гарбузовская средняя общеобразовательная школа» в с. Гарбузово.

Религия 
Гарбузово относится к Валуйско-Алексеевской епархии. 

В селе действует храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Известные уроженцы, жители 

 Виктор Иванович Берестовой (род.1948) — советский, российский политический и государственный деятель; глава администрации Белгородской области (1991—1993).

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)